Drosophila (dier), geslacht van vliegen waartoe onder andere fruitvliegen behoren
Drosophila (schimmel), geslacht van schimmels uit de familie Psathyrellaceae